Ni Canis Majoris o Nu Canis Majoris (ν CMa) es una denominación de Bayer compartida por tres sistemas estelares distintos en la constelación de Canis Maior:

 Ni1 Canis Majoris (6 CMa), sistema estelar de magnitud 5,70.
 Ni2 Canis Majoris (7 CMa), subgigante naranja de magnitud 3,95 situada a 64,7 años luz.
 Ni3 Canis Majoris (8 CMa), sistema estelar de magnitud 4,43.